Плуэ́к-дю-Триё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Бегар. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22212.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 130 км северо-западнее Ренна, в 36 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1132 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 626 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 441 были экономически активными, 185 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 441 активных работали 400 человек (218 мужчин и 182 женщины), безработных было 41 (25 мужчин и 16 женщин). Среди 185 неактивных 56 человек были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 62 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-Плюэк (XIX век)
 Часовня Нотр-Дам-де-Неж (XVI век)
 Часовня Сен-Жоран (XV век)
 Старая римская дорога

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор